Бо́тик:

 Ботик — небольшое парусное, парусно-гребное или моторное судно.
 «Ботик» — музей-усадьба в селе Веськово (Переславский район).
 Ботик «Фортуна» — главный экспонат музея-усадьбы «Ботик».
 Ботик «Святой Николай» — ботик Петра I.
 Ботик — местечко, Переславский район, Ярославская область, Россия